Smyczek – rodzaj szabli 
 Smyczek – element instrumentu smyczkowego